Terepaima peut désigner :

Toponymes

Parc national Terepaima : l'un des parcs nationaux du pays ;
 Cerro Terepaima : un sommet de l'État de Lara.

Homonymie de toponyme